San Giovanni il Buono o Giovanni Bono – vescovo di Milano del VII secolo che riportò la sede vescovile da Genova a Milano
 Giovanni Bono – religioso mantovano (sec. XII-XII)
 Giovanni Bono – scultore e architetto attivo a Venezia tra il Tre e il Quattrocento